In 2005 werd het 65ste Campeonato Piauiense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Piauí. De competitie werd georganiseerd door de FFP en werd gespeeld van 20 maart tot 17 juli. Parnahyba werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden verlengingen gespeeld, tussen haakjes weergegeven. Indien het dan nog gelijk is gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Totaalstand

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Piauiense
Piaui